

Lieux 

 Banguel, commune dans le département de Solhan, dans la province du Yagha, au Burkina Faso ;
 Banguel, village près de Mokolo dans le département de la Mayo-Tsanaga, dans la région de l'Extrême-Nord, au Cameroun ;
 Banguel-Daou, commune dans le département de Seytenga, dans la province du Séno, au Burkina Faso ;
 Banguel-Daou-Didiole, commune dans le département de Seytenga, dans la province du Séno, au Burkina Faso ;
 Oussaltan-Banguel-Daou, commune dans le département de Seytenga, dans la province du Séno, au Burkina Faso.